Ни́еминен (; в переводе на русский язык — «маленький полуостров») — финская фамилия. Известные носители:

 Ниеминен, Ану (род. 1977) — финская бадминтонистка.
 Ниеминен, Вилле (род. 1977) — финский хоккеист.
 Ниеминен, Мартин (1891—1941) — финский борец греко-римского стиля.
 Ниеминен, Минна (род. 1976) — финская гребчиха.
 Ниеминен, Пётр Михайлович — депутат Верховного Совета СССР четвёртого созыва (1954—1958).
 Ниеминен, Ристо (род. 1951) — председатель Олимпийского комитета Финляндии.
 Ниеминен, Фолке Эйнович (1931—2010) — карельский художник, живописец, портретист.
 Ниеминен, Ханнеле (род. 1951) — финская актриса.
 Ниеминен, Яни (род. 1987) — финский хоккеист, вратарь.
 Ниеминен, Яркко (род. 1981) — финский теннисист.